Başargan, Bazargan oder Bāzargān ist der Familienname folgender Personen:
 Jalal Bazargan-Vali (* 1929), iranischer Turner
 Mehdi Bāzargān (1907–1995), iranischer Politiker und Ministerpräsident
 Reza Bazargan (* 1931), iranischer Skirennläufer
 Özdemir Başargan deutschtürkischer Schriftsteller

Bazargan oder Bāzargān ist der Name folgender Orte:
 Bāzargān (Afghanistan), Dorf in der Provinz Herat in Afghanistan
 Terekī, Dorf in der Provinz Tschahār Mahāl und Bachtiyāri im Iran
 Bāzargān (Fars), Dorf in der Provinz Fars im Iran
 Schahrak-e Bāzargān, Dorf in der Provinz Fars im Iran
 Bāzargān (Bāzargān), Hauptstadt des gleichnamigen Kreises in der Provinz West-Aserbaidschan im Iran
 Bāzargān (Piranschahr), Dorf im Kreis Piranschahr der Provinz West-Aserbaidschan im Iran
 Bāzargān (Qazvin), Dorf in der Provinz Qazvin im Iran
 Bāzargān (Kreis), Kreis in der Provinz West-Aserbaidschan im Iran